Radulochaete är ett släkte av svampar. Radulochaete ingår i ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Radulochaete